Plusieurs théorèmes portent le nom du mathématicien Helmut Hasse (1898-1979) :
 le théorème de Hasse sur les courbes elliptiques,
 le théorème de la norme de Hasse,
 le théorème de Hasse-Minkowski (Principe local-global).